Jubiläumsmedaille oder Jubiläums-Medaille ist Bezeichnung folgender Ehrenzeichen:

 Erinnerungsmedaille an das 50-jährige Militärjubiläum (Hannover 1840)
 Jubiläums-Medaille für Hebammen (Baden 1884)
 Erinnerungsmedaille zum 25-jährigen Regierungsjubiläum 1896 (Anhalt)
 Regierungs-Jubiläums-Medaille von 1902 (Baden)
 Medaille zum 50-jährigen Regierungsjubiläum 1903 (Sachsen-Altenburg)
 Inhaber-Jubiläumsmedaille (Bayern 1904)
 Jubiläumsmedaille für die bayerische Armee (Bayern 1905)
 Erinnerungsmedaille an das 25-jährige Regierungsjubiläum (Schwarzburg-Sondershausen 1905)
 Militär-Jubiläumsmedaille (Bayern 1909)
 Landwirtschaftliche Jubiläumsmedaille (Bayern 1910)
 Hochzeits-Jubiläumsmedaille (Bayern 1918)
 Jubiläums-Medaille des 2. Königlich Bayerischen Infanterie Regiments „Kronprinz“ (Haus Wittelsbach 1932)
 Jubiläums-Medaille des 10. Königlich Bayerischen Infanterie Regiments „König“ (Haus Wittelsbach 1932)
 Jubiläums-Medaille des 1. Königlich Bayerischen Chevaulegers Regiments (Haus Wittelsbach 1932)
 Jubiläums-Medaille des 2. Königlich Bayerischen Chevaulegers Regiments „Taxis“ (Haus Wittelsbach 1932)
 Jubiläumsmedaille „XX Jahre Rote Arbeiter-und-Bauern-Armee“ (Sowjetunion 1938)
 Medaille „Zum 800jährigen Jubiläum Moskaus“ (Sowjetunion 1947)
 Medaille „Zum 250jährigen Jubiläum Leningrads“ (Sowjetunion 1957)
 Jubiläumsmedaille „Zum Gedenken an den 100. Geburtstag von Wladimir Iljitsch Lenin“ (Sowjetunion 1969)
 Jubiläumsmedaille anlässlich der silbernen Hochzeit (Belgien 1878)
 Jubiläumsmedaille „30 Jahre Nationale Volksarmee“ (DDR 1986)
 Medaille „Zum 1500-jährigen Jubiläum Kiews“ (Sowjetunion 1982)
 Medaille „70 Jahre Streitkräfte der UdSSR“ (Sowjetunion 1988)
 Jubiläumsmedaille (Luxemburg) (1989)
 Jubiläumsmedaille Oskar II. (Norwegen)
 Kaluga-Erinnerungsmedaille zum 25-jährigen Jubiläum (Preußen)
 Wettiner Jubiläums-Medaille (Sachsen)
 Jubiläums-Medaille (Sachsen)